Manic – località nel comune di Chiochiș, in Romania
 Manic – film statunitense del 2001
 Montréal Manic – società calcistica di Montréal

Musica
 Manic – album di Halsey del 2020
 Manic – album dei Wage War del 2021

Persone

Manić
 Katarina Manić – cestista serba
 Lidija Manić – modella jugoslava
 Radivoje Manić – calciatore serbo